Futaleufú (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut
 Futaleufú (Chili), een gemeente in de Chileense regio Los Lagos